Rožek je lahko:

 Rožek, naselje na Koroškem, Avstrija
 Grad Rožek